Погода:

 Погода — совокупность непрерывно меняющихся значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в данный момент времени в той или иной точке пространства.
 Погода — деревня в Холмогорском районе Архангельской области России.
 Погода, Ульрих (род. 1954) — лужицкий композитор и музыкальный редактор.
Погода - ежегодный музыкальный фестиваль в Тренчине, Словакия